Цисус (Cissus) — рід рослин родини виноградових (Vitaceae). Типовий вид: Cissus vitiginea. Родова назва походить від грецького κισσος, що означає «плющ».

Опис 
Це багаторічні трав'янисті або деревні рослини, ростуть як чагарники або ліани.  Вони можуть бути вічнозелені або листопадні. Листові пластини проста або від трьох до семи пальчасті. Поверхні листків часто ворсинисті. Квіти відносно невеликі з 4 пелюстками. Ягоди, як правило, містять тільки 1 або рідко 2 насіння. Зародок має дві сім'ядолі. Деякі види Cissus (в основному Cissus alata та Cissus antarctica і їх форми) використовуються як декоративні рослини в парках, садах, а також приміщеннях.

Види 
Рід налічує близько 350 видів, що зростають у тропіках, на всіх континентах, з небагатьма представниками в субтропіках.

 Cissus acreensis Lombardi 	
 Cissus acris (F.Muell.) Planch. 	
 Cissus acuminata A.Gray 	
 Cissus adamii Detoit 	
 Cissus adeyana Masinde & L.E.Newton 	
 Cissus adnata Roxb. 	
 Cissus alata Jacq.
 Cissus albida Cambess. 	
 Cissus albiporcata Masinde & L.E.Newton 	
 Cissus amapaensis Lombardi 	
 Cissus ambongensis Desc. 	
 Cissus amoena Gilg & M.Brandt 	
 Cissus anemonifolia Zipp. ex Miq. 	
 Cissus angustata Ridl. 	
 Cissus anisophylla Lombardi 	
 Cissus annamicus Gagnep. 	
 Cissus antandroy Desc. 	
 Cissus antarctica Vent.
 Cissus anulata Desc. 	
 Cissus apendiculata Lombardi 	
 Cissus aphylla Chiov. 	
 Cissus aphyllantha Gilg 	
 Cissus apoensis Elmer 	
 Cissus araguainensis Lombardi 	
 Cissus aralioides (Welw. ex Baker) Planch. 	
 Cissus arguta Hook.f. 	
 Cissus aristata Blume 	
 Cissus aristolochiifolia Planch. 	
 Cissus aristolochioides Planch. 	
 Cissus arnottiana B.V.Shetty & Par.Singh 	
 Cissus assamica (M.A.Lawson) Craib 	
 Cissus astrotrichus Gagnep. 	
 Cissus atacorensis A.Chev. 	
 Cissus aubertiana (Gage) P.Singh & B.V.Shetty 	
 Cissus auricomus Desc. 	
 Cissus austroyunnanensis Y.H.Li & Y.Zhang 	
 Cissus bachmaensis Gagnep. 	
 Cissus bahiensis Lombardi 	
 Cissus barbeyana De Wild. & T.Durand 	
 Cissus barteri (Baker) Planch. 	
 Cissus bathyrhakodes Werderm. 	
 Cissus bauerlenii Planch. 	
 Cissus bequaertii Detoit 	
 Cissus bicolor Domin 	
 Cissus biformifolia Standl. 	
 Cissus blanchetiana Planch. 	
 Cissus blumeana Span. 	
 Cissus boivinii Planch. 	
 Cissus boliviana Lombardi 	
 Cissus bosseri Desc. 	
 Cissus bracteosa Lombardi 	
 Cissus brevipes C.V.Morton & Standl. 	
 Cissus cactiformis Gilg 	
 Cissus cacuminis Standl. 	
 Cissus caesia Afzel. 	
 Cissus calcicola Craib 	
 Cissus camiriensis Lombardi 	
 Cissus campestris (Baker) Planch. 	
 Cissus carrissoi Exell & Mendonça 	
 Cissus cerasiformis (Teijsm. & Binn.) Planch.
 Cissus clematidea (F.Muell.) Planch. 	
 Cissus coccinea (Baker) Mart. ex Planch. 	
 Cissus cochinchinensis Spreng. 	
 Cissus colombiensis Lombardi 	
 Cissus comosus Desc. 	
 Cissus compressiflora Lombardi 	
 Cissus conchigera Ridl. 	
 Cissus convolvulacea Planch. 	
 Cissus cornifolia (Baker) Planch. 	
 Cissus corylifolia (Baker) Planch. 	
 Cissus coursii Desc. 	
 Cissus craibii Gagnep. 	
 Cissus crusei Wild & R.B.Drumm. 	
 Cissus cucumerifolia Planch. 	
 Cissus cucurbitina Standl. 	
 Cissus cuspidata Planch. 	
 Cissus cussonioides Schinz 	
 Cissus darik Miq. 	
 Cissus dasyantha Gilg & M.Brandt 	
 Cissus dealbata Bedd. 	
 Cissus debilis (Baker) Planch. 	
 Cissus decidua Lombardi 	
 Cissus descoingsii Lombardi 	
 Cissus dewevrei De Wild. & T.Durand 	
 Cissus dichotoma Blume 	
 Cissus diffusiflora (Baker) Planch. 	
 Cissus dinklagei Gilg & M.Brandt 	
 Cissus dissecta Craib 	
 Cissus diversilobata C.A.Sm. 	
 Cissus doeringii Gilg & M.Brandt 	
 Cissus duarteana Cambess. 	
 Cissus duboisii Dewit 	
 Cissus egestosa Werderm. 	
 Cissus ellenbeckii Gilg & M.Brandt 	
 Cissus elongata Roxb. 	
 Cissus erosa Rich. 	
 Cissus evrardii Gagnep. 	
 Cissus fanshawei Wild & R.B.Drumm. 	
 Cissus farinosa Planch. 	
 Cissus faucicola Wild & R.B.Drumm. 	
 Cissus flaviflora Sprague 	
 Cissus flavifolia Lombardi 	
 Cissus flexuosa Turcz. 	
 Cissus floribuuda (Baker) Planch. 	
 Cissus forsteniana (Miq.) Planch. 
 Cissus fragilis E.Mey. ex Harv. 	
 Cissus fuliginea Kunth 	
 Cissus furcifera Chiov. 	
 Cissus fusifolia Lombardi 	
 Cissus gambianus Desc. 	
 Cissus gardneri Thwaites 	
 Cissus geniculata Blume 
 Cissus glandulosa J.F.Gmel. 	
 Cissus glaucophylla Hook.f. 	
 Cissus glaucotricha Lombardi 	
 Cissus glossopetala (Baker) Suess. 	
 Cissus glyptocarpa Thwaites 	
 Cissus gongylodes (Baker) Burch. ex Baker 	
 Cissus gossweileri Exell & Mendonça 	
 Cissus gossypiifolia Standl. 	
 Cissus goudotii Planch. 	
 Cissus grandifolia Warb. 	
 Cissus granulosa Ruiz & Pav. 	
 Cissus grisea (Baker) Planch. 	
 Cissus guerkeana (Büttner) T.Durand & Schinz 	
 Cissus haematantha Miq. 	
 Cissus hamaderohensis Radcl.-Sm. 	
 Cissus hastata Miq. 	
 Cissus heteroma Turcz. 	
 Cissus heterophylla Poir. 	
 Cissus heterotoma Turcz. 	
 Cissus hexangularis Thorel ex Planch. 	
 Cissus heyneana Planch. 	
 Cissus hookeri Ridl. 	
 Cissus humbertianus Desc. 	
 Cissus humbertii Robyns & Lawalrée 	
 Cissus hypoglauca A.Gray
 Cissus incisa (Nutt.) Des Moul. ex S.Watson 	
 Cissus integrifolia (Baker) Planch. 	
 Cissus intermedia A.Rich. 	
 Cissus inundata (Baker) Planch. 	
 Cissus javalensis (Seem.) Planch.	
 Cissus javana DC.
 Cissus kerrii Craib 	
 Cissus koordersii (Backer) Amshoff 	
 Cissus kouandeensis A.Chev. 	
 Cissus kouilouensis Desc. 	
 Cissus lamprophylla Gilg & M.Brandt 	
 Cissus laneus Desc. 	
 Cissus lanyuensis (C.E.Chang) F.Y.Lu 	
 Cissus latifolia Lam. 	
 Cissus lebrunii Dewit 	
 Cissus leemansii Dewit 	
 Cissus lemuricus Desc. 	
 Cissus lenticellata (Baker) Suess. 	
 Cissus leonardii Dewit 	
 Cissus leucophlea (Scott-Elliot) Suess. 	
 Cissus lineata Warb. 	
 Cissus lonchiphylla Thwaites 	
 Cissus longicymosa Lombardi 	
 Cissus louisii Detoit 	
 Cissus luzoniensis (Merr.) C.L.Li 	
 Cissus macrobotrys Turcz. 	
 Cissus macrophylla Jungh. 	
 Cissus madecassa Desc. 	
 Cissus marcanii Craib 	
 Cissus mauritiana Desc. 	
 Cissus megacarpa Lauterb. 	
 Cissus mexicana Moç. & Sessé ex DC. 	
 Cissus microcarpa Vahl 	
 Cissus microdonta (Baker) Planch. 	
 Cissus miegei Tchoumé 	
 Cissus migeodii Verdc. 	
 Cissus milnei Verdc. 	
 Cissus mirabilis (Urb. & Ekman) Lombardi 	
 Cissus modeccoides Planch. 	
 Cissus morifolia Planch. 	
 Cissus narinensis Lombardi 	
 Cissus neei Croat 	
 Cissus nervosa Planch. 	
 Cissus nicaraguensis Lombardi 	
 Cissus nigropilosa Dewit 	
 Cissus nobilis Kuhlm. 	
 Cissus nodosa Blume 	
 Cissus novemfolia (Wall. ex Lawson) Planch. 	
 Cissus nymphaeifolia (Welw. ex Baker) Planch. 	
 Cissus obliqua Ruiz & Pav. 	
 Cissus oblonga (Benth.) Planch. 	
 Cissus oblongifolia Merr. 	
 Cissus obovata Vahl 	
 Cissus oliveri (Engl.) Gilg ex Engl. 	
 Cissus oreophila Gilg & M.Brandt 	
 Cissus osaensis Lombardi 	
 Cissus oxyodonta (Baker) Desc. 	
 Cissus pallida (Wight & Arn.) Planch. 
 Cissus palmata Poir. 	
 Cissus palmatifida (Baker) Planch. 	
 Cissus paniculata (Balf.f.) Planch. 	
 Cissus paraensis Lombardi 	
 Cissus parviflora Roem. & Schult. 	
 Cissus patellicalyx Lombardi 	
 Cissus paucinervia Lombardi 	
 Cissus paullinifolia Vell. 	
 Cissus peltata Turcz. 	
 Cissus pentaclada Jackes 	
 Cissus pentagona Roxb. 	
 Cissus perrieri Desc. 	
 Cissus peruviana Lombardi 	
 Cissus petiolata Hook.f. 	
 Cissus phymatocarpa Masinde & L.E.Newton 	
 Cissus picardae Urb. 	
 Cissus pileatus Desc.
 Cissus pingtungensis S.S.Ying 	
 Cissus pinnatifolia Lombardi 	
 Cissus planchoniana Gilg 	
 Cissus planchonii Gagnep. 	
 Cissus platanifolia Carrière 	
 Cissus pobeguini A.Chev. 	
 Cissus poilanei Gagnep. 	
 Cissus politus Desc. 	
 Cissus polyantha Gilg & M.Brandt 
 Cissus polydactyla (Miq.) Planch. 	
 Cissus populnea Guill. & Perr. 
 Cissus producta Afzel. 
 Cissus prunifera Desc. 	
 Cissus pseudofuliginea Lombardi 	
 Cissus pseudoguerkeana Verdc. 	
 Cissus pseudopolyantha Mildbr. 	
 Cissus pseudoverticillata Lombardi 	
 Cissus psoralifolia (F.Muell.) Planch. 	
 Cissus pteroclada Hayata 	
 Cissus pubinervis Blume 	
 Cissus pulcherrima Vell. 	
 Cissus pynaertii De Wild. 	
 Cissus quadrangularis L. 	
 Cissus quadricornuta (Miq.) Hochr. 	
 Cissus quarrei Dewit 	
 Cissus quinquangularis Chiov. 	
 Cissus reniformis Domin 	
 Cissus repanda (Wight & Arn.) Vahl 	
 Cissus repens Lam. 
 Cissus reticulata Blume ex Planch 	
 Cissus retivenia Planch. 	
 Cissus rhamnoidea Planch. 	
 Cissus rheifolia Planch. 	
 Cissus rhodotricha (Baker) Desc. 	
 Cissus robinsonii (Ridl.) Craib
 Cissus rondoensis Verdc. 	
 Cissus rostrata (Miq.) Korth. ex Planch. 
 Cissus rotundifolia Vahl 	
 Cissus rubiginosa (Welw. ex Baker) Planch. 	
 Cissus rubricaulis Carrière 	
 Cissus rubropilosa Lombardi 	
 Cissus rufescens Guill. & Perr. 	
 Cissus ruginosicarpus Desc. 	
 Cissus ruspolii Gilg 	
 Cissus sagittifer Desc. 	
 Cissus saponaria (Benth.) Planch. 	
 Cissus schmitzii Dewit 	
 Cissus schumanniana Gilg 	
 Cissus sciaphila Gilg 	
 Cissus senegalensis Lavie 	
 Cissus serroniana (Glaz.) Lombardi 	
 Cissus serrulatifolia L.O.Williams 	
 Cissus setulosa Diels & Gilg 	
 Cissus siamica Planch. 	
 Cissus silvestris Tchoumé 	
 Cissus simsiana Roem. & Schult. 	
 Cissus smithiana (Baker) Planch. 	
 Cissus spectabilis Hochst. ex Planch. 	
 Cissus spinosa Cambess. 	
 Cissus stipulata Vell. 	
 Cissus striata Ruiz & Pav.
 Cissus subaphylla (Balf.f.) Planch. 	
 Cissus suberecta Bedd. 	
 Cissus subhastata Gagnep. 	
 Cissus subramanyamii B.V.Shetty & Par.Singh 	
 Cissus subrhomboidea (Baker) Planch. 	
 Cissus subtetragona Planch. 	
 Cissus sue Gilg & M.Brandt 	
 Cissus sulcicaulis (Baker) Planch. 	
 Cissus sulfurosus Desc. 	
 Cissus sumatrana Latiff 	
 Cissus surinamensis Desc. 	
 Cissus sylvicola Masinde & L.E.Newton 	
 Cissus teysmannii Miq. 	
 Cissus thalictrifolia Planch. 	
 Cissus tiliacea Kunth 	
 Cissus tiliiformis Desc. 	
 Cissus timoriensis DC. 	
 Cissus tinctoria Mart. 	
 Cissus touraensis A.Chev. 	
 Cissus trianae Planch. 	
 Cissus trifoliata (L.) L. 	
 Cissus trigona Willd. ex Schult. & Schult.f. 	
 Cissus triloba (Lour.) Merr. 	
 Cissus triternata Miq. 	
 Cissus trothae Gilg & M.Brandt 	
 Cissus tweedieana (Baker) Planch. 	
 Cissus ulmifolia (Baker) Planch. 	
 Cissus umbellata Lour. 	
 Cissus ursina Lombardi 	
 Cissus uvifer Afzel. 	
 Cissus venezuelensis Steyerm. 	
 Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 	
 Cissus vinosa Jackes 	
 Cissus viridescens Ridl. 	
 Cissus vitiginea L. 	
 Cissus voanonala (Baker) Suess. 	
 Cissus wallacei Verdc. 	
 Cissus wellmanii Gilg & M.Brandt 	
 Cissus welwitschii (Baker) Planch. 	
 Cissus wenshanensis C.L.Li 	
 Cissus woodrowii (Stapf ex Cooke) Santapau 	
 Cissus wrightiana Planch. 	
 Cissus xerophila Lombardi 	
 Cissus youngii Exell & Mendonça 	
 Cissus zombitsy Desc. 
</div>

Галерея

Джерела 

 Germplasm Resources Information Network (GRIN) 
 Cissus in Flora of China 

Роди квіткових
Виноградові